Fedde est un prénom et un nom de famille.

Patronyme 

 Erick Fedde (1993-), joueur américain de baseball.
 Friedrich Fedde (1873-1942), botaniste et explorateur allemand, spécialiste de phytogéographie.

Prénom 
 Fedde le Grand (1977-), disc jockey et producteur néerlandais.
 Fedde Schurer (1898-1968), poète, journaliste et homme politique néerlandais.